Josefa Benítez puede referirse a las siguientes personas:
 Josefa Benítez Guzmán, ciclista española;
 Josefa Benítez de Troche, madre del libertador paraguayo Mauricio Jose Troche, casada con José de Troche.